Сегорбе (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Палансия. Занимает площадь 106,10 км². Население — 9267 человек (на 2010 год).

В XIII—XV веках Сегобе входил в одноимённую сеньорию. Полный список прежних владельцев см. в статье герцог Сегорбе.

Население

Палеогенетика 
У образца UE2298/MS060 из исламского некрополя XI века определили митохондриальную гаплогруппу U6a1a1 и Y-хромосомную гаплогруппу E.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Кастельона